Ensaio (literatura) — tipo de texto literário 
 Ensaio (programa de televisão) — produzido pela TV Cultura de São Paulo
 Ensaios — obra de Michel de Montaigne
 Ensaio (ciência) — método científico de avaliação de amostras
 Ensaio clínico — teste de comparação de fármacos

Desambiguações de literatura
Desambiguações de televisão